Toto je seznam vrcholů v Alpách podle prominence. Obsahuje všechny alpské ultras, tj. vrcholy s topografickou prominencí nad 1500 m.

Tabulka

Související články 
 Seznam ultras v Evropě
 Seznam hor v Česku podle prominence
 Seznam hor na Slovensku podle prominence
 Seznam hor podle prominence

Externí odkazy 
Seznam evropských vrcholů s prominencí nad 1500 m
Seznam světových vrcholů s prominencí nad 1500 m
Seznam alpských vrcholů s prominencí nad 589 m

 
Alpy
Alpy